Hrvatska:
 Malovan (Velebit), 1709 m visoki vrh na južnom Velebitu

BiH:
 Malovan (planina), planina u općini Kupresu
 Malovan (prijevoj), prijevoj na južnom izlazu iz Kupreškog polja
 Donji Malovan, naselje u općini Kupres
 Gornji Malovan, naselje u općini Kupres